T33 či T-33 může znamenat:
 Lockheed T-33 Shooting Star
 Sovětský tank T-33, prototyp, ze kterého vzešel typ T-37